Heather Watson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tevlin Women's Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Amra Sadiković che ha battuto in finale Gabriela Dabrowski 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Mirjana Lučić (primo turno)
  Mandy Minella (quarti di finale)
  Alexa Glatch (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)

 Sharon Fichman (ritiro)
 Tímea Babos (semifinali)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)
 Petra Rampre (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tevlin Women's Challenger 2011